Город Перевоз или городской округ Перевозский — административно-территориальное образование и муниципальное образование со статусом городского округа в юго-восточной части Нижегородской области России. До 2017 года составлял Перевозский район.

Административный центр — город Перевоз.

География 
Перевозский городской округ (город областного подчинения Перевоз) граничит на севере с Дальнеконстантиновским и Большемурашкинским, на западе и юго-западе — с Вадским, на востоке и юго-востоке — с Бутурлинским, на юге — с Шатковским  муниципальными округами (районами).

В 120 километрах к северо-западу находится областной центр — город Нижний Новгород.

История 
Перевозский район в ныне существующих границах образован постановлением президиума ВЦИК РСФСР от 25 января 1935 года. Он является аграрным районом Нижегородской области.

История земель района уходит в далекое прошлое. По старинным преданиям известно, что в 1377 году на реке Пьяне около Перевоза произошло известное Пьяное побоище — битва с татарами. Здесь проходили войска Ивана Грозного, участвующие в походе на Казань. К концу XVIII века поселение Пьянский Перевоз стало настолько крупным, что ему присваивается звание заштатного города. Жители занимались исключительно земледелием и вязанием сетей для каспийских рыболовных промыслов.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Перевоз) составляет  % от всего населения городского округа (бывшего района).

 Национальный состав
 русские — 95,1 %,
 чуваши — 2,4 %,
 украинцы — 0,4 %,
 татары — 0,6 %,
 езиды — 0,5 %,
 мордва — 0,4 %,
 марийцы — 0,3 %,
 белорусы — 0,1 %,
 прочие — 0,7 %.

Административно-территориальное деление 
Город областного значения Перевоз включает 1 город и 7 сельсоветов. Это административно-территориальное устройство было унаследовано в 2017 году от Перевозского района.

К 2004 году на территории Перевозского района выделялись 1 город районного значения и 7 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2017 гг. в существовавший в этот период Перевозский муниципальный район входили соответственно 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений Законом Нижегородской области от 31 мая 2017 года муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в городской округ Перевозский.

Населённые пункты 
К городу областного значения Перевозу (Перевозскому городскому округу) относятся 53 населённых пункта, в том числе город и 52 сельских населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
 деревня Владимировка.

Экономика района 

 Промышленность 

 Сельское хозяйство 
Перевозский район является сельскохозяйственным районом. Основная часть населения района занята в сельском хозяйстве. Основное направление деятельности мясо-молочное животноводство. В процессе интеграции в районе создана агрофирма «Перевозская», которая объединяет 8 хозяйств:

 СП «Правда» (село Тилинино),
 СП «Возрождение» (село Шпилево),
 СП «Палецкое» (село Палец),
 СП «Первое мая» (село Каменка),
 СП «Кемары» (село Большие Кемары).
 СП «Вельдеманово» (село Вельдеманово),
 СП «Сунеевское»,
 СП «Перевозский».

Кроме агрофирмы на территории района функционируют:
 СПК «Новая жизнь» (село Танайково),
 СПК «Ягодное» (село Ягодное),
 артель «Самородок» (село Дубское),
 ООО «Пилекшево» (село Пилекшево),
 ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Дзержинский“» (совхоз им. Дзержинского),
 учхоз «Ревезень» (село Ревезень),
 АПП им Кирова (село Ичалки),
 агроплемконезавод «Перевозский» (посёлок Центральный).

 Ресурсы 
13 % территории района занимают леса. Почвы района на большей части территории серые лесные и различные по механическому составу. В северной и центральной частях района преобладают средне- и легкосуглинистые, на юге — глинистые и тяжелосуглинистые.

В районе имеются запасы гипса и ангидрита объёмом более 10 000 000 м³.

Ичалковское промышленное месторождение. Нижегородский гипс характеризуется высоким качеством, с успехом используется перерабатывающими предприятиями в производстве стройматериалов, портландцемента и другой продукции. Район располагает запасами глин для строительной керамики более 2 000 000 м³ и промышленными запасами карбонатных пород.

Перевозский район расположен в Пьянско-Сурском возвышенном степном крае зоны лесостепного правобережья Нижегородской области. Общая площадь лесов составляет 9 790 гектар. Лесистость района (отношение площади лесных земель к общей площади района) составляет около 13 %. Запасы древесины по основным лесообразующим породам равны 108 730 м³, из них: хвойные (сосна, ель, лиственница) — 13 480 м³, твердолиственные (дуб, ясень, клён) — 28 790 м³, мягколиственные деревья — 66 460 м³ .

Основной рекой района является Пьяна. Река чрезвычайно извилиста, отсюда название. Река дважды пересекает район: в южной части района (на запад от истока) и в центральной (на восток к устью). Ширина реки в верхнем течении 10-25 метров, в среднем 40-50 метров. Глубина не более 2-3 метров.

 Транспорт 
Перевозский район отличается удобством транспортных связей. Район пересекает железнодорожная линия Москва — Екатеринбург. С городом Нижний Новгородом район связан несколькими автомобильными дорогами. В 60 километрах от города Перевоза проходит автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга».

Культура и образование 
В системе образования района работают 5 средних школ, 7 основных, 2 начальные, 1 коррекционная, 2 школы-сада, 1 детский дом, 1 социально-реабилитационный центр, 18 ДОУ, центр детского творчества, оздоровительный лагерь «Борок». В дневных общеобразовательных школах района обучается 2 464 человек Число воспитанников в детском доме — 27 человек.

Кроме того, в городе Перевозе действует строительный колледж, в котором обучается 807 студентов.

Так же в городе функционирует гуманитарно-технологический колледж.

Культура и спорт 
Сеть клубных и библиотечных учреждений представлена 12 сельскими домами культуры, 4 сельскими клубами, центральной и 15 сельскими библиотеками, районным дворцом культуры, детской школой искусств.

В центральной библиотечной системе зарегистрировано 12000 человек пользователей. Книжный фонд библиотек района составляет 146200 экземпляров. Более 20 лет действует Перевозская телестудия «Штрих». В 2003 году в Перевозе открыт краеведческий музей. В южной части района находится заповедник «Ичалковский бор», знаменитый уникальной природой и карстовыми пещерами.

Лечебные учреждения 
Сеть учреждений здравоохранения состоит из центральной районной больницы, поликлиники на 175 посещений в смену, 17 учреждений фельдшерско-акушерской амбулаторной помощи и врачебной амбулатории в селе Дубском на 50 посещений в смену. Численность врачей всех специальностей составляет 31 человек, среднего медицинского персонала — 111 человек.

См. также 
 Перевозский уезд

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Перевозского уезда
 МБУ Перевозская телестудия «Штрих»

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2017 году
Городские округа Нижегородской области